Buzád település Temes megyében
Buzád magyar férfikeresztnév